The Gunfighter – film del 1911 diretto da Milton J. Fahrney
The Gun Fighter – film del 1915 diretto da Walter Edwards
The Gun Fighter – film del 1917 diretto da William S. Hart
The Gunfighter – film del 1923 diretto da Lynn F. Reynolds (Lynn Reynolds)
Romantico avventuriero (The Gunfighter) – film del 1950 diretto da Henry King
The Gunfighter – film del 1983 diretto da Romy Suzara